(2657) Башкирия () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 23 сентября 1979 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь автономной республики в составе РСФСР - Башкирской АССР.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Объекты, названные в честь Башкирии
Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь субъектов Российской Федерации